Blacked — американская порнографическая киностудия, производящая фильмы в жанре межрасовой порнографии.

История 
Студия была основана в мае 2014 года французским предпринимателем, порнорежиссёром и продюсером Грегом Лански. Дистрибуцией фильмов студии ранее занималась Jules Jordan Video, но, начиная с декабря 2018 года, дистрибуцией занимается Pulse Distribution.

На AVN Awards в 2015 году произведённый студией фильм Dani Daniels Deeper одержал победу в двух категориях. В этом же месяце сайт получает свою первую награду XBIZ Award в категории «Порносайт года — ниша». В январе 2016 года студия удостоилась премии AVN в категории «Лучшая маркетинговая кампания — имидж компании» (вместе с Tushy), а сайт одержал победу как «Лучший веб-сайт с членской подпиской». Сериал My First Interracial в 2015—2016 годах выиграл подряд две премии XRCO Award в категории «Лучший этнический сериал». В октябре 2016 года студия по выбору поклонников удостоилась премии NightMoves Award в категории «Лучшая производственная компания». Также студия стала лауреатом премии Urban X Award в категории «Студия года».

В октябре 2017 года был создан сайт-ответвление — Blacked Raw. В конце июня 2019 года сериал Blacked Raw отмечен премией XRCO Award как «Лучший межрасовый сериал». В октябре этого же года фильм Blacked Raw V15 удостаивается премии NightMoves Award в категории «Лучший этнический/межрасовый фильм» (выбор поклонников).

Награды и номинации

Blacked

Blacked Raw

Фильмография

Сериалы 
 Baddies
 Black & White
 Cum Inside Me
 Hot Wife
 Ignite
 Interracial & Anal
 Interracial & MILF
 Interracial Angels
 Interracial Icon
 Interracial Threesomes
 My First Interracial
 Stars

Фильмы 
 Black & Red
 Carter Cruise Obsession
 Dani Daniels Deeper
 Interracial Orgies
 Kendra’s Obsession
 MILF

Примечания

Ссылки

Blacked 
 Сайт Blacked
 Blacked.com на сайте AVN
 Blacked на Internet Adult Film Database
 Blacked.com на Internet Adult Film Database
 Blacked на Adult Film Database

Blacked Raw 
 Сайт Blacked Raw
 BlackedRaw.com на сайте AVN
 BlackedRaw.com на Internet Adult Film Database
 Blacked Raw на Adult Film Database

Порнографические киностудии США‎
Компании Лос-Анджелеса
Порносайты
Сайты, появившиеся в 2014 году
Кинокомпании по алфавиту